Die Abkürzung IHF steht für:

 das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung, siehe Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung
 die Internationale Handballföderation
 als IhF für das Institut für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband 
 eine Menschenrechtsorganisation, siehe Internationale Helsinki-Föderation für Menschenrechte
 eine israelisch-amerikanische Hilfsorganisation, siehe Israel Humanitarian Foundation
 die indische Hockey-Föderation, siehe Indian Hockey Federation
 Internationales Holzbau-Forum, siehe Internationales Holzbau-Forum 

IHF